Daniela Biamonte – pallavolista italiana
 Tommaso Biamonte – politico italiano